La Joie de lire, librairie parisienne créée par François Maspero
La Joie de lire, maison d'édition suisse